Üröm (Artemisia) növénynemzetség
Üröm, település Pest megyében, Budapest határában
Üröm megállóhely, vasúti megállóhely Budapest III. kerületében